Trilogy Soldiers — реп-гурт російсько-українських виконавців. Створений 2009 року.

Дискографія 

 «Свои стены» (2009)
 «Новая фаза» (2010)
 «Версии» (2011)
 «Ноосфера» (2012)

Посилання 

 Блог «Trylogy Soldiers»

Репери
Російський реп